Název Druja může znamenat:
 Sídlo:
 Druja (Bělorusko) – pohraniční vesnice v Bělorusku u hranic s Lotyšskem, dříve město, na soutoku řek Druja a Daugava, v okrese Braslau

 řeka:
 Druja (Daugava) neboli Drujka, řeka v Bělorusku, levý přítok řeky Daugava
 Druja (Virvytė) – potok v Litvě, pravý přítok Virvytė
 Druja – původní název řeky, po okupaci přejmenované na Gremjač'ja (Pregola), pravý přítok Pregoly v Kaliningradské oblasti Ruska

 jiné:
 Druja – litevský název pro rostlinu Dolichandrone (český název nemá) z čeledi trubačovitých
 Druja – příjmení
 Název podniku nebo společnosti v Litvě, podle potoka Druja (Virvytė)